

Geografia 
 Seara – comune nella microregione di Concórdia, Stato di Santa Catarina, Brasile

Persone 
 Arturo Fernández Seara – ex cestista spagnolo
 Ronaille Calheira Seará – calciatore brasiliano
 Sabrina Seara – modella e attrice venezuelana

Altro 
 Seara Nova – rivista culturale, politica e letteraria portoghese